Qa o QA puede referirse a:
 Ԛ o ԛ (qa), una letra cirílica usada en los alfabetos kurdo y abjasio;
 Catar, por su código de país ISO 3166-1 alpha-2;
 Question Answering (QA)
 Quality Assurance (QA por sus siglas en inglés) suele atribuirse a Aseguramiento de la calidad.
 Qa Quality Analist
 Qa, abreviatura de cuatrillón.